О́ргія — святкування й обряди на честь богів вина і веселощів (Діоніса, Вакха) або груповий статевий акт.
 Оргія — драматична поема Лесі Українки
 Оргія — давньогрецька одиниця міри.